Brzesnitz steht für

 Březnice u Zlína
 Brzeźnica (Rudnik)